Доминик Гундиссалин или Доминго Гундисальво (; ; около 1115,  — после 1190, ) — испанский священник,  и . Первый руководитель Толедской школы переводчиков.

Список переведённых трудов 
 Avicena. De anima seu sextus naturalium
 Avicena. De convenientia et differentia subiectorum
 Avicena. De viribus cordis
 Avicena. De universalibus
 Avicena. Liber de philosophia prima
 Avicena. Liber primus naturalium, tractatus primus
 Avicena. Liber primus naturalium, tractatus secundus
 Avicena. Logica
 Avicena. Prologus discipuli et capitula
 Al-Farabi. De intellectu et intellecto
 Al-Farabi. Fontes quaestionum
 Al-Farabi. Exposición del V libro de los Elementa de Euclide
 Al-Farabi. Liber exercitationis ad viam felicitatis
 Al-Ghazali. Logica
 Al-Ghazali. Metaphysica
 Al-Kindi. De intellectu
 Ibn Gabirol. Fons vitae
 Isaac Israeli. Liber de definitionibus
 Pseudo-Avicena. Liber caeli et mundi
 Pseudo al-Farabi. De ortu scientiarum
 Pseudo al-Kindi. Liber introductorius in artem logicae

Список оригинальных сочинений 
 De anima
 De divisione philosophiae
 De immortalitate animae
 De processione mundi
 De scientiis
 De unitate et uno

См. также 
 Иоанн Севильский
 Иоанн Сеговийский
 Роберт Кеттонский
 Швайгер, Соломон

Примечания

Литература 
 Иовенко В. А. Школа переводчиков в Толедо, Или откуда корни нашей профессии // Мосты. Журнал переводчиков. — 2008. — № 4.
 Густерин П. В. Коран как объект изучения. — Саарбрюккен. — 2014. — ISBN 978-3-659-51259-9.

Ссылки 
 Arzobispo Raimundo de Toledo Escuela de Traductores (1130—1187)
 Gundisalvo, Domingo

Родившиеся в XII веке
Умершие в XII веке
Востоковеды по алфавиту